Heidenburg ist der Name folgender Orte:
 Heidenburg, eine Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz

Heidenburg ist der Name folgender Burgen:
 Deutschland:
 Heidenburg (Bachzimmern), Wallburg bei Immendingen-Bachzimmern im Landkreis Tuttlingen in Baden-Württemberg
 Heidenburg (Geisingen), Wallburg bei Geisingen im Landkreis Tuttlingen in Baden-Württemberg
 Heidenburg (Ippingen), Wallburg bei Immendingen-Ippingen im Landkreis Tuttlingen in Baden-Württemberg
 Heidenburg (Kreimbach-Kaulbach), Burg bei Kreimbach-Kaulbach im Kreis Kusel in Rheinland-Pfalz
 Heidenburg (Oberstaufenbach), Burg bei Oberstaufenbach im Kreis Kusel in Rheinland-Pfalz
 Heidenburg (Pfälzerwald), Burgruine bei Neustadt an der Weinstraße-Gimmeldingen an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz
 Heidenburg (Stuttgart), Burgruine in Stuttgart-Mühlhausen in Baden-Württemberg

 Österreich:
 Heidenburg (Göfis), Burg in Göfis im Bezirk Feldkirch in Vorarlberg

 Schweiz:
 Heidenburg (Aathal), Burg in Aathal im Bezirk Hinwil im Kanton Zürich
 Burgstelle Obere Heidenburg und Burgstelle Untere Heidenburg bei Nürensdorf im Kanton Zürich

Siehe auch:
 Heidenburg (Römischer Burgus) an der Via Belgica bei Köln
 Heidenburg (Kreimbach-Kaulbach), römisches Bergkastell bei Kreimbach-Kaulbach im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz
 Haidenburg
 Heidburg
 Heidenberg
 Jagdschloss Haideburg